Der er flere mennesker med dette navn:
 Peter Toft (maler)
 Peter Aundal Toft – SSLUG, http://petertoft.dk/ http://cogsys.imm.dtu.dk/staff/ptoft/ptoft_papers.html